Spojení písmen d a p může mít různé významy:
 DP nebo Dp – diplomová práce
 DP – dopravní podnik
 
 Disco polo – polský hudební žánr
 DP kontakt – časopis Dopravního podniku hl. města Prahy
 Družstevní práce – nakladatelství
 DisplayPort – digitální zobrazovací rozhraní
 Drůbež Příšovice a.s.
 Dětská práce
 Dětská pornografie
 Dětská prostituce
 Deadpool – komiksová postava
 Double penetration – sexuální praktika

Externí odkazy 
 

Zkratky